Џејсон Судејкис (; Ферфакс, 18. септембар 1975) амерички је глумац, комичар и сценариста.

Прославио се као члан глумачке екипе емисије Уживо суботом увече у којој је наступао од 2005. до 2013. Такође је познат по у улогама у серијама Телевизијска посла, Кливленд шоу и На исток и доле и филмовима Седам дана слободе, Како се решити шефа и Ми смо Милерови.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Амерички глумци
Амерички комичари
Добитници награде Еми